Lajedo steht für:

 Lajedo (Lajes das Flores), eine Gemeinde im Kreis Lajes das Flores auf der Azoreninsel Flores
 Lajedo (Pernambuco), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco
 Ponta Delgada (São Vicente), Freguesia im Concelho São Vicente auf Madeira